Сама́рина: фамилия, женская форма фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 Самарина, Антонина Николаевна (настоящая фамилия: Собольщикова-Самарина; 1892—1971) — советская и российская актриса.
 Самарина, Елена (1927—2011) — испанская актриса.
 Самарина, Ольга Петровна

Топонимы

Населённые пункты 
 Самарина — село в северо-западной части Греции, в области Западная Македония. Самарина — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.

 См. также